

Patronyme 

 Alfred Nahon (1911-1990), psychologue, graphologue et ufologue français ;
 Alice Nahon (1896-1933), poétesse belge ;
 Brigitte Nahon (1960- ), artiste française ;
 Bruno Nahon (1974-), producteur de cinéma et de télévision français ;
 Chris Nahon (1968- ), réalisateur et scénariste français ;
 Gérard Nahon (1931-2018), historien français ;
 Claude Nahon (1933-2016), plus connu sous le pseudonyme de Claude-Jean Philippe, critique de cinéma français ;
 Paul Nahon (1947- ), journaliste français ;
 Philippe Nahon (1938-2020), acteur français ;
 Pierre Nahon (1935-2020), galeriste, collectionneur et marchand français d'art contemporain.

Toponyme 

 le Nahon, rivière française qui coule dans le département de l'Indre, en région Centre
 Menetou-sur-Nahon, commune française qui tire son nom de la rivière
 Selles-sur-Nahon, commune française qui tire son nom de la rivière
 Vicq-sur-Nahon, commune française qui tire son nom de la rivière

Lien externe 
 
Patronyme français
Patronyme francoprovençal
Patronyme occitan